Красная армия Японии (, Нихон сэкигун) — японская леворадикальная организация. Основана в 1971 в результате слияния двух леворадикальных организаций. Лидер — Фусако Сигэнобу. Штаб-квартира находилась на территории Ливана.

Активисты Нихон сэкигун сотрудничали с Народным фронтом освобождения Палестины.

Идеология — осуждение «советского ревизионизма» и подготовка мировой революции посредством создания интернационального фронта локальных партизанских красных армий. Основными противниками революции члены Красной армии Японии считали мировой капитализм, сионизм, Израиль, антиарабское движение, а также «советский ревизионизм».

Подразделялась на три комитета — военный, идеологический и организационный. Организация формировалась из числа представителей среднего класса и люмпен-пролетариата.

История 

 1972, 30 мая — 3 члена организации, используя автоматическое оружие, устроили бойню в аэропорту израильского города Лод (ныне аэропорт им. Бен-Гуриона), в результате теракта 26 человек погибли и 72 были ранены.
 1974, январь — диверсия против завода «Шелл» в Сингапуре.
 13 сентября 1974 — захват французского посольства в Гааге.

 4 августа 1975 группа из пяти вооружённых боевиков Японской Красной Армии  филиала крупнейшей американской страховой компании Гонконга AIA Group в Куала-Лумпуре и потребовала освобождения ранее арестованных участников организации в обмен на 53 захваченных там заложников (среди которых были консул США Robert Stebbins и шведский дипломат Frederick Bergenstrahle). В ходе захвата здания нападавшие выстрелили в охранника (который получил огнестрельное ранение в голову, но выжил). Правительство Японии было вынуждено освободить 5 заключённых и доставить их в Куала-Лумпур. 7 августа 1975 года все заложники были отпущены, а экстремисты на предоставленном им самолёте DC-8 авиакомпании «Japan Airlines» улетели в Ливию.

 28 сентября 1977 года после взлёта в Бомбее группа из пяти боевиков  авиакомпании «Japan Airlines», 2 октября 1977 года 159 заложников были обменены на шесть арестованных в Японии террористов и 6 миллионов долларов. Террористы скрылись в Алжире.

 14 мая 1986 — обстрел из миномётов японского, канадского и американского посольств в Джакарте.

 12 апреля 1988 в штате Нью-Джерси с тремя самодельными бомбами был арестован , которому было предъявлено обвинение в подготовке массового убийства (в феврале 1989 года власти США опубликовали официальное заявление, что Кикумура планировал взорвать пункт приёма рекрутов ВМС США на Манхеттене 14 апреля 1988 года — в годовщину бомбардировок Ливии авиацией США).

 14 апреля 1988 года, в годовщину бомбардировок Ливии авиацией США гражданин Японии Окудайра осуществил взрыв в доме отдыха для военнослужащих США (Неаполь, Италия), находившемся в ведении Объединённых организаций обслуживания вооружённых сил (USO). В результате погибли 5 человек (1 военнослужащий ВМС США и 4 граждан Италии) и были ранены 15 человек (5 военнослужащих ВМС США и 10 гражданских лиц).

 В марте 1995 года в Бухаресте была задержана Юкико Экита, которая была депортирована в Японию и арестована японской полицией после того, как самолёт  «Japan Airlines» оказался в воздушном пространстве Японии (ещё до приземления в аэропорту Токио).

 24 марта 1996 года участвовавший в угоне японского авиалайнера Боинг-727 в 1970 году Ёcими Танака был арестован в Камбодже по обвинению в использовании фальшивых долларов США на одном из пляжных курортов Таиланда и передан властям Таиланда, а в июне 1999 года — передан Японии. В декабре 2000 года он был признан виновным в угоне самолёта и осуждён.
 В 1996 году в Непале был арестован Цутому Сиросаки (в 1986 году обстрелявший из миномёта посольство США в Джакарте), он был передан властям США и осуждён на 30 лет тюремного заключения. 16 января 2015 года он был депортирован в Японию.

 В феврале 1997 года в Бейруте были задержаны пять членов Японской Красной Армии, которым было предъявлено обвинение в использовании поддельных паспортов. Правительство Японии потребовало от Ливана их экстрадиции в Японию, задержанные обратились к правительству Ливана с просьбой предоставить им политическое убежище. В июле 1997 года они признаны виновными в использовании поддельных документов и осуждены на три года тюремного заключения, после окончания которого их было решено отправить в Японию.
 В начале ноября 1997 года в городе Санта-Крус (Боливия) по обвинению в участии в захвате японского авиалайнера в 1977 году был задержан Дзюн Нисикава, через несколько дней он был депортирован в Японию.

 В ноябре 2000 года в городе Такацуки была арестована лидер Японской Красной Армии Фусако Сигэнобу и осуждена в 2006 году на 20 лет заключения.

В 2000 было заявлено о роспуске Красной армии Японии.

В 2001 Государственный департамент США вычеркнул Красную армию Японии из списка действующих террористических организаций.

См. также 
 Объединённая Красная Армия
 Вооружённый антияпонский фронт Восточной Азии

Примечания

Ссылки 
 nationmaster.com/encyclopedia/Japanese-Red-Army
 ngy1.1st.ne.jp/~ieg/struggle/japan/2000/urgent-e.htm
 Японская Красная Армия
 Радикальная идеология и самурайские традиции

Партизанские движения
Леворадикальные террористические организации
История Японии